Saint-François-de-Sales kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-François-de-Sales, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Saint-François-de-Sales (kommun), Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean, 

Robotskapade Kanadaförgreningar